Saturn Alba Iulia este o companie specializată în producerea pieselor turnate din fontă din România.
Peste 90% din vânzările firmei au ca destinație piețele externe.

Cifra de afaceri în 2006: 16,5 milioane euro

Note

Legături externe 
 www.saturn-alba.ro - Site web oficial

Companii metalurgice din România
Companii din Alba Iulia